Parcul Carol se poate referi la: 
Parcul Carol I din București (cunoscut și ca Parcul Libertății)
Parcul Carol II din București (cunoscut și ca Parcul Herăstrău)

Toponime românești